Le terme « Blouson noir » peut désigner :
 La sous-culture des Blousons noirs, apparue dans les années 1950.
 Les Blousons noirs de la chanson (I Teddy boys della canzone), film italien de Domenico Paolella sorti en 1960 ;
 Les Blousons noirs, un groupe de rock du début des années 1960.
 L'épisode Les Blousons noirs de la Saison 5 de la série télévisée La Quatrième Dimension.